Ямбахтино — название населённых пунктов в России:

 Ямбахтино — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Ямбахтино — деревня в Канашском районе Чувашии.